Филипп ле Диспенсер (; около 1365 — 20 июня 1424) — английский аристократ, 2-й барон ле Диспенсер пятой креации (с 1401 года).

Биография 
Филипп ле Диспенсер принадлежал к младшей ветви аристократического рода Диспенсеров. Его отец, сэр Филипп, был 1-м бароном ле Диспенсер пятой креации; его мать звали Элизабет, и о её происхождении ничего не известно. В 1385 году Филипп-младший был посвящён в рыцари, в 1401 году он унаследовал родовые земли и баронский титул.

Диспенсер был женат на Элизабет Тибтот, дочери и одной из наследниц Роберта Тибтота и Маргарет Дейнкур. В этом браке родилась только дочь — Маргарет, жена Джона де Роса, 7-го барона де Рос, а после его смерти — Роджера Вентворта.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны ле Диспенсер
Диспенсеры